Козыбасы́ (также Козы-Баши, ) — историческое место образования Казахского ханства. В книге «Тарихи Рашиди» Мухаммада Хайдара Дулати говорится, что в процессе образования Казахского ханства Керей-хан и Жанибек-хан со своим народом в 870 году по хиджре (1465—1466 годы) перекочевали в Семиречье на берег реки Чу, в Козыбасы:

Расположение этого региона, важного для казахской культуры, спорно.

В частности, исследователи предлагают в качестве места для Козыбасы:
 район Мойынкума (современная Жамбылская область);
 горы Хантау на севере Чу-Илийского хребта;
 местность «Козыбак» (долина и зимовка в современной Карагандинской области).

Н. А. Атыгаев отвергает эти объяснения и, отметив, что в большинстве сохранившихся рукописей записано «Джу/Джуд», а не «Чу», только в одной рукописи есть указание на реку, а многие исследователи переводят соответствующий фрагмент как «Чу/Джу и Козыбасы», и предлагает интерпретацию Джу как большой территории в Юго-Восточном Казахстане и Северном Киргизстане, на восток и юго-восток от реки Чу до северо-западных районов Иссыккуля.

К. А. Акишев и М. К. Хабдулина обращают внимание на топоним  — небольшую гору на юге от села Таргап. По их мнению, эта гора завершает долину, которая была южным пределом местности от Чу до Козыбасы. Н. А. Атыгаев предлагает в качестве Козыбасы местность в Чу-Илийском междуречье, в современном Жамбылском районе Алма-Атинской области.

Примечания

Литература 
 
 

Казахское ханство